Le Faubourg steht für:
 eine Siedlung in der Gemeinde Quers im Département Haute-Saône, Frankreich
 eine Siedlung in der Gemeinde Larivière im Département Territoire de Belfort, Frankreich

Siehe auch:
 Faubourg